Nogometna liga Føroyara je najviši rang natjecanja u nogometu na Føroyaru. Osnovana je 1942. godine, a organizira je Nogometni savez Føroyara. Od veljače 2008. godine sponzor ove lige je Vodafone, pa mnogi ovu ligu još zovu Vodafonedeildin.

Liga se sastoji od 10 klubova, a svke godine dva kluba s najmanje bodova ispadaju u drugu ligu, a dva s najviše bodova iz druge lige ulaze u prvu ligu.

Iako je liga osnovana još 1942. godine, sve do 1993. Føroyarski klubovi nisu se smjeli natjecati u europskim nogometnim natjecanjima. 

Od 1942. pa sve do 1975. liga se zvala Meistaradeildin , a od 1975. do 2004. 1. deild .

Prvaci Nogometne lige Føroyara

Klubovi koji nastupaju u sezoni 2009.
ÍF Fuglafjørður
B36 Tórshavn (KUP UEFA)
AB Argir (ušao ove sezone)
EB/Streymur (UEFA Liga prvaka)
Vikingur (nekada kao GÍ Gøta)
Havnar Bóltfelag (Kup UEFA)
07 Vestur (ušao ove sezone)
KÍ Klaksvík
NSÍ Runavík (Kup UEFA)
B68 Toftir

Prvaci u posljednjih pet sezona

Nogomet u Føroyaru
Prvoligaška nogometna natjecanja